Мађарска револуција може да се односи на:

 Мађарску револуцију 1848.
 Мађарску револуцију 1919.
 Мађарску револуцију 1956.

Историја Мађарске
Револуције